Посёлок 348-го Квартала, 348-го Квартала — посёлок в Кемеровской области России, входит в состав Анжеро-Судженского городского округа. Население  человек ().

История

География 
Посёлок расположен в Кузнецкой котловине, в лесной местности, вблизи р. Левые Козлы.
Уличная сеть
состоит из семи географических объектов, все — советского опроисхождения, большинство с однотипным названием: ул. Гайдара, ул. Гайдара 1-я, ул. Гайдара 2-я, ул. Гайдара 3-я, ул. Гайдара 4-я, ул. Стаханова, ул. Энтузиастов.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения на 2010 год, в посёлке проживало 603 человека (373 мужчины и 230 женщин, 61,9 и 38,1 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % от 718 жителей.

Инфраструктура 
Шахта.

Транспорт 
Остановки «348-й квартал», «Силовая», «Шахтоупправление Сибирская». Автобусный маршрут 2.

Примечания 

Населённые пункты Анжеро-Судженского городского округа